Ortega je španělské příjmení. Jeho známými nositeli jsou:

Albert Riera Ortega (* 1982), španělský fotbalový záložník
Amancio Ortega (* 1936), galicijský podnikatel, majitel značky Zara
Ariel Ortega (* 1974), argentinský fotbalista
Charles Ortega (1925–2006), francouzský malíř
Damián Ortega (* 1967), mexický umělec
Daniel Ortega (* 1945), prezident Nikaraguy
Francisco Robles Ortega (* 1949), mexický katolický kněz, arcibiskup a kardinál
Jaime Lucas Ortega y Alamino (1936–2019), kubánský kardinál
Jenna Ortega (* 2002), americká herečka
José Ortega y Gasset (1883–1955), španělský filosof a esejista
Sv. Juan de Ortega (~1080–1163), španělský stavitel a světec
Kenny Ortega (* 1950), americký producent a režisér
Manuel Ortega (* 1980), rakouský populární zpěvák
Michael Ortega (* 1991), kolumbijský fotbalista
Pedro Ortega Díaz (1914–2006), venezuelský politik
Rudecindo Ortega Masson (1889–1964), chilský politik
Salvador Ortega Flores (1920–1972), mexický politik
Sergio Ortega (1938–2003), chilský klavírista, skladatel a aktivista